Pigna – gmina we Francji, w regionie Korsyka
 Pigna – gmina we Włoszech, w regionie Liguria
 Pigna – rione Rzymu